Сан Дијего Алкала има више значења:

 Сан Дијего Алкала, Сан Дијего (Истапан де ла Сал), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Дијего Алкала (Темоаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику